Сезон 2011/2012 е 78-тият сезон в историята на ФК Порто.

Състав

Текущ състав

Суперкупа на Португалия

Суперкупа на Европа 

ФК Порто през сезоните
Порто